El nombre condado de Ellis se puede referir a tres divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Ellis, en el estado de Kansas;
 el condado de Ellis, en el estado de Oklahoma; y
 el condado de Ellis, en el estado de Texas.